Untermauerbach heißen folgende geographische Objekte:
 Untermauerbach (Aichach), Stadtteil von Aichach im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Untermauerbach (Gemeinde Mauerbach), Dorf in Markt Mauerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Mauerbach